Lapensée peut se référer à :

Patronyme 
 Albertine Lapensée (1898-19XX), joueuse de hockey sur glace canadienne ;
 , professeure à l'université d'État du Michigan ;
 Michel Lapensée (1947-), peintre québécois d'origine française.

Toponymie 
 , montagne en Alberta.